Gautier de Brienne est le nom de plusieurs personnalités :
 Gautier Ier de Brienne († c. 1090), comte de Brienne ;
 Gautier II de Brienne (né après 1095), comte de Brienne et seigneur de Ramerupt ;
 Gautier III de Brienne († 1205), comte de Brienne ;
 Gautier IV de Brienne dit le Grand (1205–1246), comte de Brienne ;
 Gautier V de Brienne (né vers 1270), comte de Brienne et de Lecce puis duc d'Athènes ;
 Gautier VI de Brienne (1302–1356), comte de Brienne, de Lecce et de Conversano, connétable de France.